Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Forth nach dem Fluss River Forth in Schottland

 HMS Forth (1813) war eine als Kriegsschiff fünfter Klasse eingestufte Fregatte der Endymion-Klasse mit 40 Kanonen, die 1813 vom Stapel lief und 1819 abgewrackt wurde.
 HMS Forth (1833) war eine als Kriegsschiff fünfter Klasse eingestufte Fregatte mit 44 Kanonen und 1.792 Tonnen Verdrängung, die 1833 vom Stapel lief und später in ein Mörserschiff (Bombarde) mit Schraubenantrieb umgewandelt wurde. 1869 erhielt sie den neuen Namen Jupiter und diente als Kohlendepot, 1883 wurde sie ausgemustert.
 HMS Forth (1886) war ein Geschützter Kreuzer der Mersey-Klasse, der 1886 vom Stapel lief, 1904 in ein Depotschiff umgewandelt und 1921 abgewrackt wurde.
 HMS Forth (A187) war ein U-Boot-Depotschiff, das 1938 vom Stapel lief und 1985 abgewrackt wurde.
 HMS Forth (P222) ist ein 2016 von Stapel gelaufenes Hochsee-Patrouillenschiff der River-Klasse, welches sich derzeit (März 2017) in der Ausrüstungsphase befindet.

Weblinks
 Forth (1833)
 HMS Forth 1886
 battleships-cruisers.co.uk: depot ships (u. a. HMS Forth 1886)
 British Submarines of World War Two – The Depot Ships

Forth